Ginés de Albareda (1908-1986) – poeta, drammaturgo e scrittore spagnolo
 Joaquín Anselmo María Albareda y Ramoneda (1892-1966) – cardinale spagnolo
 José Luis Albareda y Sezde (1828-1897) – politico e giornalista spagnolo
 José María Albareda (1902-1966) – scienziato spagnolo